

Biologia
 Gila – genere di pesci della famiglia dei Ciprinidi

Geografia
Stati Uniti d'America
 Gila – centro abitato della Contea di Grant (Nuovo Messico)
 Contea di Gila – contea dell'Arizona
 Gila – fiume che attraversa Arizona e Nuovo Messico, affluente del Colorado

Persone
 Miguel Gila – comico e attore spagnolo